Battenfeld steht für:
 Battenfeld, Ortsteil der Gemeinde Allendorf (Eder) im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen

Battenfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Beate Battenfeld (* 1963), deutsche Historikerin und Archivarin
 Johannes Battenfeld (1561–1633), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe
 Werner Battenfeld (1913–1972), deutscher Maschinenbauingenieur und Unternehmer